Zkratka NBF může znamenat:

NetBIOS Frames protocol
Nacionálně bolševická fronta